Piatnitzkysauridae é uma família extinta de dinossauros considerado membro de Megalosauria. Ele consiste apenas em três gêneros de dinossauros conhecidos: Condorraptor, Marshosaurus e Piatnitzkysaurus. O membro mais completo e conhecido desta família é o Piatnitzkysaurus, que também dá o nome à família.

Descrição
Até agora, todos os piatnitzkysaurídeos conhecidos foram encontrados apenas em depósitos jurássicos do hemisfério ocidental. Piatnitzkysaurus e Condorraptor são originários da Formação Cañadón Asfalto da Argentina, datada do Jurássico Médio (aproximadamente 165 milhões de anos atrás). Marshosaurus foi encontrado na Formação Morrison dos Estados Unidos, que foi datada do Jurássico Superior.

Classificação

Piatnitzkysauridae é definido como todos os membros de Megalosauroidea mais intimamente relacionados a Piatnitzkysaurus do que a Spinosaurus ou Megalosaurus. Condorraptor, Marshosaurus e Piatnitzkysaurus foram todos colocados em um clado por Benson em 2010 durante uma redescrição do Megalosaurus. Este clado foi definido como uma família por Carrano et al em 2012. Piatnitzkysauridae foi recuperado como taxa irmã de Megalosauria, um clado que contém os megalossauros (como Megalosaurus e Torvosaurus) e os espinossaurídeos (como Spinosaurus e Baryonyx).

Condorraptor e Piatnitzkysaurus são geralmente agrupados dentro desta família em um clado que exclui Marshosaurus. Isso não se deve apenas ao Condorraptor e ao Piatnitzkysaurus serem da mesma localidade e período de tempo, mas também por terem faces anteriores planas das vértebras pré-sacrais, bem como uma quilha ventral pronunciada nas vértebras dorsais anteriores. Devido à forte semelhança com Piatnitzkysaurus, foi sugerido que os táxons irmãos Condorraptor poderiam ser melhor interpretados como o resultado da variação individual dentro da espécie, e não como táxons separados. As principais diferenças observadas entre os dois dinossauros incluem uma crista inimiga menos desenvolvida e uma primeira vértebra sacral com uma fossa mais rasa em Condorraptor.

Xuanhanosaurus, um tetanurano problemático com afinidades incertas, foi colocado como o táxon irmão desses três gêneros quando sua relação foi observada pela primeira vez em 2010. No entanto, devido à incompletude dos restos mortais do Xuanhanosaurus, esta localização é considerada incerta. Outros estudos consideraram o Xuanhanosaurus um tetanurano basal.

Em 2019, Rauhut e Pol descreveram o Asfaltovenator vialidadi, um alosauroide basal que exibe um mosaico de características primitivas e derivadas observadas em Tetanurae. Sua análise filogenética descobriu que Megalosauroidea tradicional representa um grau basal de carnossauros, parafilético em relação a Allosauroidea. Como os autores alteraram a definição de Allosauroidea para incluir todos os terópodes que estão mais próximos de Allosaurus fragilis do que de Megalosaurus bucklandii ou Neornithes, descobriu-se que Piatnitzkysauridae se enquadrava em Allosauroidea. Um cladograma exibindo as relações que eles recuperaram é mostrado abaixo:

Dinossauros do Jurássico
Tetanurae